Выскубов — посёлок в Самойловском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Песчанское муниципальное образование.

География 
Находится на правом берегу реки Терса на расстоянии примерно 18 километров по прямой на север от районного центра поселка Самойловки.

История
Официальная дата основания 1920 год.

Население 
Постоянное население составило 16 человек (русские 94%) в 2002 году, 7 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Самойловского района